Suzuka – japońska manga autorstwa Kouji Seo
 Suzuka, jap. 鈴鹿市 – japońskie miasto w prefekturze Mie
 Suzuka International Racing Course – tor formuły 1 w mieście Suzuka

Zobacz też 
 Suzaka, Suzuki, Suzaku